Тахри́р ( — «освобождение») — широкоупотребимое слово в названиях политических партий и организаций, улиц, площадей и проспектов в странах арабского мира.

Географические места 
 Площадь Тахрир — в Багдаде.
 Площадь Тахрир — в Дамаске.
 Площадь Тахрир — в Каире.
 Площадь Тахрир — в Сане.

Организации и партии 
 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами — международная радикальная исламская партия.
 Муназзама ат-Тахрир аль-Филастинийя — арабское название Организации освобождения Палестины.

Также 
 Тахрир — вид пения в Иране и Азербайджане с использованием йодля.